FL steht für:

 AirTran (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Facelift, Modellpflege bei PKW usw.
 Facility Location, Optimierungsproblem
 Fastest Lap, englisch für die schnellste Rennrunde im Motorsport
 FL (Automarke), ehemalige französische Automarke
 Flevoland, eine der zwölf Provinzen der Niederlande
 Flight Level, in der Luftfahrt eine Fläche gleichen Luftdrucks in der Atmosphäre
 Flirtlife
 Florida, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Bahnhof Limburg (Lahn) (DS100-Code)
 Flugsicherungsboot, ehem. Hilfsboote der Wasserflugzeuge
 Fluoreszierende Lampe
 Follikuläres Lymphom, ein maligner Tumor der B-Zellen
 Forces Libanaises, eine christlich-libanesische Partei
 Freie Liste, politische Partei im Fürstentum Liechtenstein
 Fremdleistung, eine von Unternehmen eingekaufte Leistung
 Fruity Loops in FL Studio, ein Software-Sequenzer von Image-Line Software
 Fürstentum Liechtenstein (Ländercode), siehe Liechtenstein
 Fürstentum Lichtenberg, historisches deutsches Territorium von 1816 bis 1834 
 Sambia nach dem ICAO-Code
 flask, (engl. Flasche) traditionelle Handelsmengeneinheit für Quecksilber

FL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Flensburg
 Großbritannien: Nottingham
 Liechtenstein
 Moldau: Rajon Fălești
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Georgien

Fl steht für:

 Flerovium, ein chemisches Element

fl ist die Abkürzung für:

 Femtoliter, ein Billiardstel Liter, 10−15 oder 0,000.000.000.000.001 Liter
 Flöte bzw. Querflöte in Partituren oder Besetzungslisten von Musikstücken
 Florentiner (Währung), Gulden; in neueren Zeiten für Niederländischer Gulden
 flawless, Reinheitsstufe eines makellosen Diamanten, siehe Diamant#Reinheit (clarity)

fl. ist die Abkürzung für:

 Gulden, eine Goldmünze im Mittelalter, die teilweise auch Florin genannt wurde
 Meißnischer Gulden, eine Rechnungsmünze in Sachsen
 floruit (lateinisch für: „er/sie/es blühte“), dt. bl., vor Jahresangaben für die (teilweise) vermutete Schaffens- oder Tätigkeitsperiode einer Persönlichkeit, deren Geburts- und Sterbedaten nicht bekannt sind

FL